, también antiguamente conocido por su alter-ego , es un personaje del manga One Piece. Nació en el mar llamado East Blue.

Fue el tercer miembro en unirse a la tripulación de Luffy y el segundo de forma oficial tras la confrontación que tuvieron con el capitán Kuro. Es el francotirador de la tripulación. Su sueño es llegar a ser un gran pirata como su padre Yasopp, tripulante de la banda de piratas de Shanks "el Pelirrojo". También desea conocer algún día la tierra de los valerosos gigantes: Elbaf. Es el responsable de que la banda de Luffy obtuviera el barco Going Merry ya que fue un regalo de Kaya, amiga de Usopp. Su amor hacia el Going Merry hizo que él se marchara de la tripulación y peleara con Luffy; para luego volver después al darse cuenta de que a ellos también les costó renunciar al Going Merry y que no podía estar sin ellos.

Es un mitómano y mentiroso compulsivo; antes de integrarse a los Sombreros de paja era conocido en su pueblo por dar constantemente falsas alertas de ataques piratas; también suele inventar historias descabelladas sin motivo o jactarse abiertamente de ser el líder del barco y el más poderoso y peligroso de la tripulación, sin importarle si lo dice frente a sus compañeros, desconocidos o enemigos, lo que en muchas ocasiones le ha significado malos ratos; su mismo nombre es un juego de sonidos con la palabra japonesa . 

También es conocido por ser un cobarde (Antes de volverse más fuerte) era considerado el tripulante más débil de la banda. Cuando la banda se enfrenta a alguien poderoso, Usopp tiende a huir y esconderse, pero cuando el rival es derrotado se jacta de haber hecho él todo el trabajo. Cuando se encuentran navegando se dedica a jugar con Luffy (quien es su mejor amigo) y Tony Tony Chopper, lo que irrita a los demás, especialmente a Nami. Usopp suele huir de las situaciones de peligro, pero no duda en arriesgar su vida por sus compañeros y por personas más débiles que él (aunque solo si es totalmente necesario). Usopp es el tercer tripulante más joven (solo por un mes más que Luffy).

Según Oda, su comida favorita es lucio (de una isla de otoño) y pescado de temporada, razón por la que posiblemente se le ve pescando, aunque normalmente solo consigue peces pequeños, lo que ocasiona las risas de Luffy.

Debido a su participación en el ataque a la isla Enies Lobby y por haber quemado la bandera del Gobierno Mundial; Usopp obtuvo una recompensa sobre su cabeza de 30 millones de berries (aunque, oficialmente, es alguien sin recompensa ya que a quien se busca es a Sogeking, su alter-ego).

Apariencia 
Durante la mayor parte de la historia, Usopp es un adolescente de piel mestiza y delgado, de pelo negro rizado, labios gruesos y una nariz larga, que aparentemente es una alusión a Pinocho, un niño de madera de un cuento del mismo nombre que poseía una nariz que se extendía cuando decía mentiras. Eiichirō Oda asegura que el hogar natal de Usopp en la vida real sería del continente de África, por lo que podemos intuir que tiene origen africano. Él usa generalmente un pañuelo oscuro a cuadros amarillos, gafas de tirador especiales, overoles de color marrón con un fajín blanco y sin camisa debajo (a pesar de que llevaba una camisa verde oscura en la Saga de Skypeia ). Usopp heredó su famosa nariz de su madre, mientras que el resto de su cara se parece mucho a la de su padre. Oda afirmó que Usopp es representado por el armadillo. Oda ha dicho también que él usa el color amarillo para representar a Usopp, y huele a pólvora.

Durante la separación de los Sombrero de Paja, después de aterrizar en el Archipiélago Boin, Usopp se puso muy gordo. Luego, tras el Salto temporal, Usopp recuperó su forma delgada aunque bastante más musculoso, y se ha dejado perilla parecida a la de Sanji al principio y tiene el pelo bastante más largo y agarrado en una cola de caballo con una liga blanca. En lo que concierne a ropa, Usopp ha cambiado el típico trapo en la cabeza por un sombrero de tela blanco, además lleva ahora sus gafas de francotirador en el cuello, lleva unos pantalones amarillos que le llegan arriba de los tobillos hasta la cintura con unos listones que se agarran a sus hombros y unas botas color mostaza, además de ello lleva puestos una especie de audífonos por dentro de su sombrero.

Personalidad 
Usopp es uno de los más sentimentales de los Piratas Sombrero de Paja, y llora o se enoja fácilmente en momentos de estrés emocional. Al comienzo de la serie, Usopp era un mentiroso compulsivo que se asustaba con mucha facilidad. A diferencia de Nami (cuya cobardía está vinculada a que solo quiere seguir con vida), la cobardía de Usopp es el resultado de su miedo e inseguridad, especialmente cuando se enfrenta con la incertidumbre. A pesar de que Usopp es un cobarde por naturaleza, es capaz de dejar a un lado su miedo durante tiempos más desesperados: a pesar de tener miedo, se enfrenta a sus temores por el bien de sus amigos y algunas veces la gente que apenas conoce. La mayor parte de sus mentiras fueron con la intención de hacerse sentir mejor, ya que Usopp es fácilmente abrumado por sus oponentes, como Aokiji, y por lo general se desarrolló entre ellos. Él es el primero en llegar a una excusa para no hacer algo para evitar ponerse en peligro a sí mismo. Una de las excusas más utilizadas es la de tener una enfermedad llamada, por ejemplo, "enfermedad no-puedo-bajarme-en-esta-isla".

Esto es lo que lleva a su pelea con Luffy, específicamente su negativa a separarse del barco que había llegado a amar. Este fue el resultado de todas sus inseguridades acerca de su utilidad como un miembro de la tripulación en su interior que culmina, finalmente explotando bajo el estrés luego de haber sido brutalmente apaleado casi a punto de morir por la Franky Family y luego perder su barco. Sobre todo cuando se compara con Luffy, Sanji y Zoro, Usopp no es muy fuerte en el sentido físico. Aunque él es muy inteligente y un francotirador con talento, tuvo problemas para ver mejor sus cualidades y sus puntos fuertes, hasta que la pelea en Enies Lobby le abrió los ojos.

Después de reunirse con los gigantes Dorry y Broggy en la saga Little Garden, Usopp quiere viajar a Elbaf un día y conocer a los orgullosos guerreros allí. Usopp dio su primera visión de entender la manera del guerrero y el orgullo de un duelo durante la batalla de los gigantes. Como resultado Usopp a menudo ve a los guerreros Elbaf que ha conocido en sus viajes como fuentes de inspiración en su viaje a convertirse en "un valiente guerrero del mar".

A lo largo de Thriller Bark, muchos miembros de la tripulación fueron víctimas de los efectos negativos de los poderes de Perona, provocando que se volvieran muy deprimidos hasta el punto en que no podían moverse. Sin embargo Usopp, aunque ligeramente a cabo por el poder, se puso de pie diciendo que no podría llegar a ser negativo, porque ya es negativo/depresivo, aunque lo dice de una manera similar a presumir. Perona afirmó que fue la única persona que era inmune a sus poderes, al punto de usar sus poderes en él llevándolo a ser depresivamente grave, por lo que huyó de él con miedo. Después de enterarse de la muerte de Ace desarrolló el valor para escapar y ayudar a Luffy a través de las dificultades o de lo contrario no se llamaría a sí mismo un nakama.
También tiene una aversión por hongos, debido a que comió uno venenoso cuando era más joven.

Sogeking (Alter-Ego) 
Sogeking ("Rey Soge" en el manga de España) es el alter-ego de Usopp desarrollado durante el viaje a Enies Lobby. Su aparición se debió a que cuando decidió abandonar la tripulación, más tarde vio a los otros tratando de salvar a Robin haciéndolo sentirse culpable por dejarlos sin que el pudiera ayudarlos a luchar por este motivo. Debido a ello, mediante una capa y una máscara, se hizo pasar por un héroe llamándose "Sogeking".

Durante esta fachada a veces usaba una voz más profunda que puede ser visto como el "verdadero" Sogeking, y se presenta cantando su propio Opening. Sogeking también se refiere a casi todo el mundo con un sufijo "kun" (Luffy-kun, Zoro-kun, Chopper-kun, etc.) y cuando se le preguntó del paradero de la isla Sogeki ("La Isla de francotiradores") de donde supuestamente proviene, él sostiene que "existe en tu corazón".

Todo el mundo a excepción de Luffy y Chopper ya sabían que Sogeking era Usopp a la vista de la nariz significativamente larga de Usopp. Tamanegi, Ninjin, Piiman y Kaya fueron capaces de reconocerlo, aunque decían que nadie más en la aldea Syrup lo hizo.

Como su alter-ego Sogeking, Usopp fue capaz de luchar junto a los demás sin tener que lidiar con su partida. Durante el tiempo que pasó en calidad de Sogeking, Usopp comenzó a darse cuenta de que mientras él fue uno de los miembros de la tripulación más débil, su papel de francotirador de la tripulación y el apoyo a un miembro de la tripulación lo hace más valioso de lo que pensaba. En última instancia, es cuando queda registrado como Sogeking en su cartel de recompensa (motivo por el cual Usopp directamente no tiene recompensa). Sin embargo, Usopp puede ser reconocido fácilmente por los androides Pacifistas como el sujeto tras el disfraz de Sogeking.

Usopp volvió a utilizar su alter-ego por segunda vez en Thriller Bark durante su batalla contra Perona, donde Usopp y "Sogeking" terminan teniendo una conversación mental entre ellos, como si tuviera una doble personalidad. Se podría decir que Sogeking fue creado para proteger a Usopp cuando este no pudiese o no fuese capaz de luchar, ya que Sogeking es valiente, fuerte y seguro de sí mismo, cosas que lo diferencian psicológicamente de Usopp.

Historia

Pasado 
Usopp es el hijo de Yasopp, un pirata que es parte de la tripulación de Shanks "el pelirrojo". Yasopp dejó a Usopp y a su madre para volverse un pirata cuando Usopp era muy pequeño. Lejos de sentirle rencor, Usopp admiraba a su padre por haber seguido su sueño.

Un día, su madre se enfermó gravemente y estaba muriendo. Usopp, para levantarle los ánimos, corría gritando que Yasopp había vuelto y que se los llevaría a él y a su madre. Incluso después de morir, Usopp siguió corriendo por el pueblo diciendo que se acercaban los piratas. Merry pensó que las mentiras de Usopp eran realmente sus sueños y una forma de desahogar su tristeza.

Luego unos años más tarde, Usopp formó los "Piratas de Usopp" ("La Taifa de Usuff" en el anime de España) que consistían en él y otros tres niños del pueblo: Ninjin, Tamanegi y Piiman. En sus andanzas por el pueblo, conoció a Kaya, la poseedora de una mansión que siempre estaba enferma, luego de volverse amigos, él la visitaba a escondidas y le contaba historias para que se animara y así ayudarla a superar su enfermedad (tal como hacia con su madre).

Saga del East Blue 
Cuando Usopp conoció a Luffy, Zoro y Nami tras llegar estos a su isla, intentó engañarles diciendo que era el capitán de una gran tripulción que dominaba la isla. Aunque descubrieron rápidamente su mentira, rápidamente se hicieron amigos. Posteriormente, Luffy recordó que Yasopp solía hablar de su hijo, y comenzó a hablar a Usopp sobre su padre. Tras descubrir que los Piratas Gato Negro iban atacar Villa Syrup, el pueblo de Usopp, él junto con Luffy, Nami y Zoro, se enfrentaron a ellos, derrotándolse. Como agradecimiento, su amiga Kaya regaló a Luffy y sus amigos el Going Merry, el cual sería el barco de la tripulación.

Usopp se unió a ellos, convirtiéndose en el francotirador de la tripulación, y se encargó de dibujar el que sería el Jolly Roger de los Piratas de Sombrero de Paja. Posteriormente siguieron su viaje hasta llegar al restaurante flotante Baratie, donde conocieron a Sanji, quien posteriormente se uniría a ellos, y donde Nami se fugó con el Going Merry.

Tras ir en busca de Nami, llegaron a su pueblo, donde los habitantes vivían bajo la tiranía de los Piratas de Arlong, hasta que Luffy y sus amigos se enfrentaron a ellos, encargándose Usopp de derrotar a Chew, uno de los oficiales.

Los protagonistas siguieron su rumbo, en el camino recibiendo la noticia de que Luffy recibió su primera recompensa, estando Usopp contento de aparecer también en el póster de búsqueda, donde se le veía al fondo estando de espaldas, hasta que llegaron a Loguetown, el último destino antes de viajar a Grand Line, en el viaje a este mar jurando la tripulación de Luffy cumplir sus sueños, en el caso de Usopp jurando que se convertiría en un bravo guerrero.

Saga de Arabasta 
Luego de cruzar la Red Line, se cruzaron con la ballena Laboon, de la cual conocen su historia sobre una tripulación que le dejaron al cuidado de Crocus, el guardián de los faros a la entrada de Grand Line. Mr. 9 y Miss Wenesday, un dúo que intentó atacar a Laboon, posteriormente rogaron a la trupulación que les llevaran a Whiskey Peak tras perder la brújula Log Pose que apuntaba hacia el lugar.

Al llegar a su primera parada en Grand Line son recibidos amablemente por la gente del pueblo, ofreciéndoles varios lujos por lo que Usopp no desperdicia su oportunidad para presumir sus mentiras a las chicas del pueblo. Sin embargo, todo era un engaño para darles un veneno que los mantendría durmiendo por un largo tiempo. Él y Sanji caen en la trampa por lo que cuando despierta ya se encuentran zarpando junto a Miss Wednesday y su pato mascota Karoo, que en los acontecimientos ocurridos mientras dormía, resultó ser Nefertari Vivi, la princesa del Reino de Arabasta, quien les pidió a que la llevaran a su isla.

Continuando su rumbo, la tripulación llegó a Little Garden, donde entablaron amistad con Dorry y Brogy, dos gigantes de Elbaf, una tierra donde habitan valientes querreros, tomando Usopp la decisión de visitar la isla algún día. Tras abandonar el lugar, Nami cae enferma, por lo que ponen rumbo a alguna isla donde pueda recibir atención médica, llegando a la Isla de Drum, donde fue atendida por la Dra. Kureha y su ayudante Chopper, siendo este último un reno capaz de hablar como los humanos, el cual terminó uniéndose a la tripulación.

Finalmente en Arabasta, la tripulación viaja por el desierto, pasando problemas como encontrarse con el Capitán Smoker de los Marines, o ser encerrados en una jaula por Crocodile, líder de Baroque Works y culpable de los problemas de Arabata. Cuando posteriormente llegan a la capital, Usopp, junto con Chopper, mantiene una difícil pelea con los miembros de Baroque Works Mr. 4, Miss Merry Christmas y Lassoo, hasta que al final los derrotan. Después de que Luffy derrota a Crocodile, la tripulación celebra su victoria en el palacio de Arabasta, al día siguiente teniendo que abandonar el lugar, y despedirse de Vivi y Karoo.

Saga de la Isla del Cielo 
Después de que la tripulación abandona Arabasta, se encuentra en su barco a Nico Robin, la cual era la socia de Crocodile, sorprendiéndoles cuando les pide unirse a ellos. Navegando, cae del cielo un barco, por lo que Robin les habla de las historias sobre una isla en el cielo. Queriendo buscar información sobre ello, llegan a Jaya, donde terminan conociendo a Mont Blanc Cricket, el cual les ayuda diciendo que una corriente de agua cerca de la isla podrá impulsarles hasta el cielo.

Tras logarlo, la tripulación termina en un mar de nubes, y llegan a Skypiea, una isla gobernada por Enel, considerado un "Dios" por los habitantes del lugar, los cuales viven bajo su dictadura. Tras vivir varios problemas con enemigos del lugar, durante la noche Usopp despierta y ve a alguien reparando el Going Merry, aunque al día siguiente a pesar de estar el barco reparado duda en si solamente lo soñó. Continuando sus aventuras en Skypiea, finalmente Ener termina siendo derrotado por Luffy, y los protagonistas celebran la victoria junto a los habitantes del lugar. A la mañana, los Piratas de Sombrero de Paja cogen todo el oro que pueden del lugar y se marchan corriendo.

Saga de Water 7 
Decidiendo qué hacer con el oro que han conseguido, Nami propone utilizarlo para reparar por completo el Going Merry, y de paso, también deciden buscar un carpintero para la tripulación, puesto que Usopp se encarga de las reparaciones aunque él admite no ser un experto en ello. En su viaje llegan a Long Ring Long Land, donde se topan con los Piratas de Foxy, quienes retan a los Piratas de Sombrero de Paja al Davy Back Fight, una serie de juegos pirata, donde Usopp forma equipo con Nami y Robin en la primera ronda, la cual es una carrera de botes alrededor de la isla. Finalmente, los Piratas de Sombrero de Paja terminan victoriosos en el Davy Back Fight, y aunque Foxy y su tripulación se retiran, los problemas continúan para ellos cuando se encuentran en la isla a Aokiji, uno de los almirantes de los Marines, el cual se retira tras un enfrentamiento en el que congeló a Robin y Luffy, los cuales se descongelarían en los días siguientes.

Al llegar a Water 7, donde se dice que estaban los mejores carpineros, él, Luffy y Nami intercambian el oro por dinero suficiente para reparar el Going Merry. Mientras Usopp cuida del dinero, Luffy y Nami hablan con los carpinteros del lugar para saber si podrán reparar el Going Merry, recibiendo la mala noticia de que su barco ya no podrá navegar más, y para más desgracia, encuentran a Usopp malherido, el cual había sido atacado por la Franky Family, quienes también se llevaron su dinero. Usopp intenta ir solo a recuperarlo, pero sus heridas no le permiten luchar, aun así recibiendo la Franky Family un escarmiento por parte de Luffy, Zoro, Sanji y Chopper.

Cuando Usopp recobra sus energías, le dan la noticia de que el Going Merry no podrá navegar, y que deberán buscar un barco nuevo. Usopp, al negarse a aceptar que el Going Merry no podrá navegar, puesto que fue un regalo de su amiga Kaya, decide abandonar la tripulación, y reta a Luffy en un duelo. Usopp exhibió una ferocidad y una inteligencia nunca vistas en él al enfrentarse a su amigo, pero Luffy le terminó venciendo, y consintió que Usopp se quedara con el Going Merry. Después, Franky, el líder de la Franky Family, se lleva a Usopp y el Going Merry a un escondite, pensando que sus amigos vendrían a buscarle, pero Usopp le dice que ya no está con ellos. Usopp le termina contando a Franky sobre la persona que vio en Skypiea, a lo que Franky le dice que lo que vio debió ser un Klabauterman, la personificación del alma de un barco. Posteriormente, apareció el CP9, una organización del Gobierno que se llevó a Franky y a Usopp.

En el tren que les llevaba a ellos y a Nico Robin hacia Enies Lobby, la isla judicial del Gobierno Mundial, Usopp y Franky consiguen escapar gracias a Sanji, quien se había infiltrado en el barco. Debido a su orgullo, Usopp no podía ayudar a sus amigos, por lo que fingió ser un héroe enmascarado llamado Sogeking, a pesar de que todos veían que evidentemente era él disfrazado (a excepción de Luffy y Chopper debido a su carácter inocente).

En el asalto a Enies Lobby cuando llegaron, Luffy pidió a Sogeking que quemara la bandera del gobierno, con ello declarándoles la guerra al Gobierno Mundial. Tras enfrentarse a los miembros del CP9, la tripulación y sus aliados huyen cuando la isla es atacada por los Marines dirigidos por cinco vice-almirantes, para sorpresa de ellos estando el Going Merry en el lugar, pero sin nadie a bordo que lo haya conducido. De regreso a Water 7, el Going Merry ya no puede navegar más, por lo que la tripulación le hace un funeral vikingo, y el Going Merry comienza hablarles pidiendo perdón por no poder llevarles más de viaje pero diciendo que ha disfrutado navegando con ellos, haciendo que Usopp y el resto comiencen a llorar.

Una vez de nuevo en Water 7, la tripulación recibe recompensas por sus acciones en Enies Lobby, incluyendo una para Usopp bajo el alias de Sogeking por 30.000.000, y tienen un nuevo barco, al cual llamarían Thousand Sunny, construido por Franky, al cual convencen para que se una a ellos como carpintero. Mientras se marchan, Usopp grita suplicando perdón a Luffy por lo que hizo y rogando que le dejen volver con ellos, por lo que Luffy estira el brazo y entre lágrimas recoge a Usopp.

Saga de Thriller Bark 
La banda navega entre la niebla, cruzándose con otro barco donde conocen a Brook, un esqueleto viviente. Posteriormente, llegan a Thriller Bark, una isla convertida en barco repleta de zombis, a los que el pirata Gecko Moria dio vida con sombras de sus víctimas. En el lugar, Usopp se termina enfrentando a Perona, una subordinada de Moria que atacaba a sus víctimas haciendo que sintieran pensamientos negativos, algo que no afectó a Usopp puesto que él siempre tenía una actitud negativa, tras ello luchando con ella, y terminando derrotándola. Una vez que Moria y sus subordinados terminan derrotados, las sombras de los zombis volvieron a sus dueños, pero los problemas no terminaron para ellos, puesto que Bartholomew Kuma apareció ante ellos, pero gracias a Zoro, se retiró dejándoles en paz. Tras una celebración, Brook resultó ser parte de la tripulación que dejó a Laboon en la entrada de Grand Line, y se une a ellos para navegar por el mar y volver a verla algún día.

Saga de la Guerra en la Cumbre 
Llegando al final de la primera parte de Grand Line, la tripulación se topa con Camie, una sirena, y su amigo Pappug, una estrella de mar, los cuales les piden ayuda para salvar a un amigo, el cual resultó ser Hatchan, antiguo oficial de los Piratas de Arlong. Hatchan se disculpa por lo que hizo en el pasado, y en el Archipiélago Sabaody les ayuda buscando a un amigo suyo el cual puede proteger el Thousand Sunny para navegar por el fondo marino y atravesar el Red Line. Estando allí, Camie termina secuestrada y llavada a una casa de subastas, donde pueden rescatarla gracias a Silvers Rayleigh, antiguo primer oficial de los Piratas de Roger, quien resulta ser el amigo de Hatchan. Rayleigh les dice que su barco estará preparado en tres días, sin embargo, la tripulación tiene otro encuentro con Bartholomew Kuma, el cual termina enviando a cada uno de ellos a lugares diferentes.

Usopp es enviado al Archipiélago Boin, en Grand Line, en el bosque Greenstone, repleto de animales y plantas feroces. Allí hace amistad con Heracles, un extraño habitante del bosque que se viste con una armadura que asemeja la coraza del escarabajo que lleva su mismo nombre. Al haber tantas plantas comestibles, Usopp se ve antojado por dicha comida, comiendo sin medida, y termina haciéndose muy obeso. Tras la Gurra de Marineford, Luffy apareció en los periódicos, y Usopp y los demás se percataron de que en su brazo tenía escrito "3D2Y", con el "3D" tachado, comprendiendo que su reunión acordada por Rayleigh de tres días (3 Days) se cambiaría a dos años (2 Years). Despertado por el mensaje, él empieza a correr, decidido que él necesita perder peso, ganar músculo, y volverse más fuerte. Usopp recuerda su tiempo en la capitanía de Luffy y admite que él solo planeaba pararse alrededor y mirar mientras Luffy se convirtía en el Rey de los Piratas. Sin embargo, como están las cosas, ve que Luffy no es invencible y por eso decide volverse más fuerte para ayudar a Luffy y le pide a Heracles que le enseñara todo lo que sabe acerca de las técnicas de lucha, el aprendizaje sobre la naturaleza del bosque, tales como pop greens para que pueda ser fuerte, y convertirse en un verdadero rey de los francotiradores.

Saga de la Isla de los Hombres-Pez 
Después de dos años, Usopp regresa al Archipiélago Sabaody. En un bar, atrapa a un grupo de farsantes que pretenden ser los Piratas de Sombrero de Paja con su nueva arma Pop Green, y se reúne con Nami. Poco a poco la tripulación se va encontrando en la isla y reuniendo en el Thousand Sunny. Una vez que están todos juntos, ponen rumbo a la Isla de los Hombres-Pez en el fondo marino.

Tras problemas en el viaje, finalmente llegan a la isla, donde son atendidos por Camie. Pero mientras están ahí, tienen problemas cuando los habitantes del lugar pienasan que Luffy destruirá la isla tras una predicción de la pitonisa Madam Shyarly. Después, las cosas empeoran cuando la familia real es secuestrada por la alianza de piratas liderada por Hody Jones y Vander Decken IX. Usopp termina enfrentándose a Daruma uno de los oficiales al servicio de Jones, terminando victorioso. Una vez salvada la familia real y la isla, la tripulación abandona el lugar, prometiendo a la princesa sirena Shorahoshi que en el futuro se volverían a ver.

Habilidades 
A pesar de no sobresalir en aptitudes físicas, Usopp, como su padre, posee una puntería excepcional; es capaz de darle a varias personas sin fallar ni una vez a distancias en las que apenas son visibles, cosa que se nota especialmente en Enies Lobby cuando consigue derrotar a Spandam (líder del CP9) y a sus soldados en la isla y lanza las llaves restantes a Franky. Durante la saga Loguetown se consiguió unas gafas que aumentan su campo de visión (En el animé las consigue gracias al Marino Daddy Masterson).

Usopp ha demostrado ser el tripulante con mayor rango de ataque y visión y el mejor atacando a distancia, seguido de Nico Robin (por medio de su fruta del diablo) y Luffy (también por la fruta del diablo), aunque Zoro también puede atacar a distancia, no tiene un muy amplio rango de ataque.

Para atacar, Usopp utiliza un tirachinas y dispara pequeños proyectiles esféricos que él mismo fabricó y les llama estrellas (Boshis). Cada estrella posee efectos distintos: las hay desde explosivas, de humo, de fuego, de púas y hasta de salsa picante. También se ha visto utilizando huevos podridos, rocas y shurikens como munición. De vez en cuando, usa un martillo para golpear a sus contrincantes, que aunque no parece muy eficaz, con él consiguió derrotar a Chuu (de la banda de Arlong) y a Mr. 4 (de Baroque Works). Además del martillo, utiliza una pequeña Pizarra que rasga con las uñas para crear un ruido desagradable y distraer a los enemigos. Entre sus tácticas con "mentiras" están su Martillo de 5 toneladas y el de 10 toneladas, usados contra Mr.4 y Pellona(esta incluso creyó que el martillo era real); el "Elástico de Usopp (Usopp Wagomu)", que no es más que una simple liga con la que distrae o engaña a sus enemigos, haciéndoles creer que va a realizar un ataque (usados contra Hatchan, Chuu y Arlong, este último no cayó en el engaño); el "Usopp Spell" que usó contra Enel y también contra Luffy, en donde hace que sus contrincantes se imaginen cosas que él les dice (por ejemplo: "Un pedazo de papel te corta los nudillos de los dedos" o "Cinco yagas en tus encías") y se distraigan y supuestamente sientan dolor mentalmente (Aunque solo un idiota lo creería). Otro ataque que usa es "La muerte segura de la estrella de Ketchup" con el que escupe ketchup de la boca para simular que escupe sangre para hacer dudar al oponente. Usado contra Luffy y Chuu (este último creyó que Usopp había muerto por su ataque por lo cual se fue). Tras la visita de los Sombreros de Paja a Skypiea, Usopp ha agregado a su arsenal los dials que consiguió ahí.

Después del salto temporal a Usopp logró mejorar sus armas y argumentó que ya no era del trío débil junto a Chopper (pese a que este es mucho más fuerte que el) y Nami y utiliza unas estrellas llamadas poot green que son plantas con habilidades y fuerzas distintas muy útiles en diversas situaciones hasta el momento solo ha demostrado dos de ellas y por lo visto tienen una gran efectividad , unas eran unas plantas carnívoras que devoran/repelen a su adversario y otras son sargasos son una red gigante que es capaz de detener una increíble cantidad de rocas que eran capaces de destruir al barco en el que iban. Los ataques de Ussop llevan ahora green star para referirse al tipo de planta a utilizar. además Ussop parece haber adquirido o mejorado las gafas que mejoraban su campo de visión.parece que tiene haki de observación, ya que ha demostrado darse cuenta de cuando lo están siguiendo, ej.cuando alerto del barco de los píratas de Kariboo.

Kabuto 
Recientemente, Usopp demostró una nueva creación en el ataque a la isla Enies Lobby: un tirachinas gigante llamado Kabuto que utiliza varias gomas y con el que consigue un increíble alcance. Las características de esta arma se explican con más detalle en su pelea contra Perona. Esta arma tiene incluso mayor alcance que los rifles de la marina y, gracias a los dotes de Usopp como tirador, es una de las armas más poderosas conocidas.

Cuando utiliza Kabuto, los ataques de Usopp llevan incorporado el nombre de algún animal, insecto o flor; su técnica más poderosa consiste en utilizar el "Dial de Fuego" de la isla del Cielo y un "boshi" de pólvora, al cual enciende y convierte en un gran pájaro de fuego (Hissatsu Firebird Star), técnica que usó para quemar la bandera del Gobierno Mundial (Destruendo por completo el símbolo de ésta). Cabe destacar que este tirachinas es desmontable, así Usopp puede transportarlo y utilizarlo cuando la situación lo requiere. Además de estas habilidades, Usopp usa el "Impact Dial" de Skypiea: un Dial que absorbe los impactos y se los devuelve tanto al contrincante como un poco de daño al usuario tras tocar con el dial a dicha persona, aunque Usopp solo lo usa en casos donde la batalla se torne intensa, ya que su débil brazo no puede aguantar el impacto.

Kabuto negra 
Hasta ahora solo hace alusión a esta arma en el manga 613 cuando está peleado el palacio Ryyuugun pero se denota que esta es más poderosa que su antecesora.

Haki de Observación 
En la saga de Dresrosa, Usopp consiguió despertar su haki de observación (Kenbunshoku no Haki) al ver el aura de Luffy, Law y Sugar, pudiendo de esta manera lanzar el proyectil que desmayó a la subordinada de Doflamingo

Habilidades Artísticas 
También cabe mencionar que Usopp es un gran inventor y artista: creó el Clima Tact y luego lo mejoró como el Perfect Clima Tact para Nami que, usado correctamente, es un arma altamente poderosa, y junto al Kabuto, su actual arma, se consideran las 2 armas más poderosas hechas por Usopp hasta ahora. También hay que añadir que cuando no tenían un carpintero era Usopp quien se preocupaba de reparar al Going Merry, además trabajando en equipo con Franky, crearon el cañón del Thousand Sunny y siempre trabajan juntos en armas e ideas para derrotar a los enemigos como lo hicieron en Thriller Bark para derrotar a Oz. Además, Usopp fue el que dibujó el símbolo pirata que usa la banda de Luffy actualmente.

Crossovers 
 Usopp tiene una participación en "Cross Epoch", historia de un solo tomo dibujada por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen también otros personajes de One Piece y Dragon Ball.
 Usopp aparece en un especial de Shonen Jump donde Goku y Luffy llegan a salvar Tokio y Odaiba de un ataque realizado por Enel.

Enlaces externos 
Página de Usopp en One Piece Wiki

Personajes de One Piece